Aria steht für:

 Aria (historische Region), ein historisches Gebiet in Zentralasien
 Aria (Spanien), Ortsteil von Aezkoa, Region Navarra
 Aria (Name), ein männlicher und weiblicher Vorname
 Aria (Gattung), eine Gattung der Kernobstgewächse
 Aria, italienisch für Arie, ein solistisch vorgetragenes Gesangsstück in der klassischen Musik
 Aria, auch Air (Musik), eine Liedform oder ein liedartiges Instrumentalstück
 Aria (Gitarren), japanischer Gitarrenhersteller
 Aria (Film), britischer Episodenfilm aus dem Jahr 1987
 Aria (Software), ein Download-Manager für Linux
 Aria (Comic), eine frankobelgische Comicserie von Michael Weyland
 Aria, ein Manga von Kozue Amano sowie eine Anime-Fernsehserie, siehe Aqua (Manga)
 Aria (Magazin), ein Manga-Magazin des Verlags Kodansha
 Aria, früherer Name von Avea, türkischer Mobilfunkanbieter
 Aria, auch Arija, russische Heavy-Metal-Band
 Aria Air, eine iranische Fluggesellschaft
 ARIA Awards, Auszeichnung der australischen Musikindustrie
 Aria Resort & Casino, ein Hotel und Casino in Las Vegas
 Aria Storage Engine des Datenbanksystems MariaDB
 Sorbus aria, siehe Echte Mehlbeere
 Tata Aria, ein Automodell von Tata

Aria ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Aria (1902–1968), französischer Ringer
 Fatemeh Motamed-Aria (* 1961), iranische Schauspielerin
 Mojean Aria, australischer Schauspieler
 Savenaca Aria (* 1964), fidschianischer Rugby-Union-Spieler

ARIA als Abkürzung:
 Accessible Rich Internet Applications, eine vom W3C im Rahmen der WAI erarbeitete Richtlinie
 Aeroflot – Russian International Airlines, siehe Aeroflot
 Apollo Range Instrumentation Aircraft, siehe Boeing EC-135 #EC-135B, -E und -N ARIA
 Australian Recording Industry Association

Siehe auch:
 Arya
 Arias
 Arria

Abkürzung